Чарти́ст:

 Последователь чартизма — социального движения в Великобритании в XIX веке.
 Л-5 «Чартист» — советская подводная лодка времён Второй мировой войны.